

Noms de lieu 
 en France
 Argentière, village de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, dans le département de la Haute-Savoie.
 Le glacier d'Argentière, glacier du massif du Mont-Blanc.
 L'aiguille d'Argentière, sommet du massif du Mont-Blanc.
 L'Argentière-la-Bessée, commune dans le département des Hautes-Alpes.
 La gare de L'Argentière-les Écrins, gare ferroviaire située sur la commune de L'Argentière-la-Bessée.
 L’Argentière, ancienne commune de l’Allier, rattachée à la commune de Vaux (Allier)
 Villemagne-l'Argentière, commune dans le département de l'Hérault.
 Sainte-Foy-l'Argentière, commune dans le département du Rhône.
 Saint-Genis-l'Argentière, commune dans le département du Rhône.

 en Grèce
 L'île d'Argentière, ancien nom de l'île de Kimolos, dans l'archipel des Cyclades.

Voir aussi 
 en France
 Argentières, commune dans le département de Seine-et-Marne.
 Largentière, commune, chef-lieu d'arrondissement du département de l'Ardèche